Naselja u Srbiji:
 Kovilovo (Palilula, Srbija), naselje u sastavu općine Palilula
 Kovilovo (Negotin, Srbija), naselje u sastavu općine Negotin